Hamiti ist der Familienname von:
 Muhamet Hamiti (* 1964), kosovarischer Diplomat
 Sabri Hamiti (* 1950), albanischer Schriftsteller